Мещанский:

 Мещанский — свойственный мещанам или относящийся к ним
 Мещанский — район Москвы.
 Мещанский — посёлок в составе Шило-Голицынского сельского поселения Ртищевского района Саратовской области.

См. также